Vrije Universiteit Brussel – università di Bruxelles